Подгородняя Покровка — село в Оренбургском районе Оренбургской области. Административный центр Подгородне-Покровского сельсовета.В селе имеется любительская футбольная команда собранная местными жителями. Команда выступает в городском чемпионате "Форвард Лига"

География 
Село расположено на правом берегу Каргалки в 5 км от северо-западных окраин Оренбурга. Примыкает к автодороге Самара — Оренбург.

Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Оренбургского района